Lentilă se poate referi la:
 lentilă, piesă optică transparentă, de obicei mărginită de două suprafețe curbate (sau de una sferică și de una plană), care dă imaginea reală sau virtuală a unui obiect;
 lentilă de contact (medicină), lentilă care se aplică direct pe globul ocular, înlocuind ochelarii;
 lentilă, dispozitiv format din sisteme de electrozi sau din combinații de magneți, care servește la focalizarea fasciculelor de electroni și se utilizează în construcția microscopului electronic;
 lentilă, incluziune în sol de forma unei lentile;
 lentilă, inel metalic care asigură legătura între două țevi de metal sau între o țeavă și un perete de metal;
 lentilă, formă plană convexă mărginită de două arce de cerc.